Прусице могу бити:

 Прусице, град у Пољској
 Прусице (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република